Лига Ирландии 1933/1934 () — 13-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Дандолк» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1933/1934
Ирландия
Ирландия
1933 год в Ирландии
1934 год в Ирландии